Fluted Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Fluted Peak, Antarktis,

USA 

 Fluted Peak (berg), Colorado, Custer County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar